Тамвакис  — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тамвакис (более известен как Анфим IV; ум. 1878) — патриарх Константинопольский, занимавший Константинопольскую кафедру дважды: в 1840—1841 и 1848—1852 годы.
 Тамвакис, Стефанос (род. 1952) — египетский предприниматель, действующий президент Совета греков зарубежья.